Matapozuelos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Matapozuelos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Matapozuelos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar